GVO steht für:
 Gentechnisch veränderter Organismus
 Geschäftsvorfall (im Bankwesen)
 Gruppenfreistellungsverordnung (im europäischen Wettbewerbsrecht)
 Grundstücksverkehrsordnung
 Gerichtsvollzieherordnung
 GVO Oldenburg, Sportverein

gvo steht für:
 Gavião do Jiparaná (ISO-639-3-Code), Tupí-Sprache in Rondônia, Brasilien

Siehe auch:

GVO